Het Europees kampioenschap basketbal vrouwen 2015 was het 35e Europees kampioenschap basketbal vrouwen. Het wordt ook FIBA EuroBasket 2015 genoemd. Het kampioenschap werd gezamenlijk georganiseerd door Hongarije en Roemenië. Voor Hongarije was het de vijfde maal dat het als organisator optrad (na het EK 1950, EK 1964, EK 1983 en EK 1997), voor Roemenië was het de tweede maal (na het EK 1966).

Het toernooi begon op 11 juni en eindigde op 28 juni 2015. Het vrouwenbasketteam van Servië versloeg in de finale de Franse ploeg met 76-68 en werd zo voor de eerste maal Europees kampioen.

Schema

Eindrangschikking 

Europees kampioenschap basketbal
Basketbal in 2015
Basketbal in Roemenië
Basketbal in Hongarije
Basketbal
Basketbal